vertrouwelijkheid (synoniem van exclusiviteit in de informatiebeveiliging). Het begrip geeft aan dat toegang tot een object (een gegeven, een document) exclusief is voorbehouden aan een geautoriseerde individu.
Exclusiviteit (economie),  in de economie wordt exclusiviteit als marketingtool ingezet om de betalende partij een waarderend gevoel van bijzonderheid of uitverkorenheid te geven voor meer (merk)loyaliteit.
exclusiviteitscontract, Uitsluitend (recht), hiermee geeft de afnemer een monopolie op het afgesproken product of dienst.